Camicie rosse – volontari guidati da Giuseppe Garibaldi
 Camicie rosse – membri del Fronte Unito per la Democrazia contro la Dittatura, in Thailandia
 Camicie Rosse (Camisas Rojas) – organizzazione paramilitare antifascista messicana
 Camicie rosse (Anita Garibaldi) – film del 1952 diretto da Goffredo Alessandrini